27-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 26 февраля 2012 года в рамках Европейского тура UCI 2012. Победу одержал австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 14 команд: 7 команд категории UCI ProTeam, 6 проконтинентальных и 1 континентальная команда. Всего на старт соревнования вышли 109 гонщиков. До финиша доехали 98 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2012  на FirstCycling
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2012 году
Февраль 2012 года